OW est un code, qui signifie :
 Obwald, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH)

OW est un sigle, qui signifie :
 One Way (« One Way Sport Oy »), un équipementier, fournisseur finlandais d'équipements et d'habillement pour les sports de glisse d'hiver ; « OW » est le sigle et le logo de la marque.

Code
Code de canton suisse